#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2013/2014